„Bulletproof” – singel La Roux
 „Bulletproof” – singel Dotter
 „Bulletproof” – singel Godsmack

 Kuloodporni (ang. Bulletproof) – film z 1996 roku

 50 Cent: Bulletproof – gra komputerowa

en:Bulletproof (disambiguation)